Der Detektiv ist der Titel von
 Der Detektiv (1968), (The Detective), US-amerikanischer Kriminalfilm von Gordon Douglas
 Der Detektiv (1980), (Syschtschik), sowjetischer Kriminalfilm von Wladimir Fokin